Filmpreis 2007 steht für:

 Deutscher Filmpreis 2007
 Europäischer Filmpreis 2007